Plasencia är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cáceres och regionen Extremadura, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Plasencia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Plasencia är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Plasencia. Runt Plasencia är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Plasencia är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Plasencia är huvudsakligen savann.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Extremadura